Kōh-e Deh-e Hindū är ett berg i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Wardak, i den nordöstra delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Toppen på Kōh-e Deh-e Hindū är  meter över havet.

Terrängen runt Kōh-e Deh-e Hindū är kuperad norrut, men söderut är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer sydväst om Kōh-e Deh-e Hindū. Runt Kōh-e Deh-e Hindū är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Maydanshakhr,  kilometer nordost om Kōh-e Deh-e Hindū. 

Trakten runt Kōh-e Deh-e Hindū består i huvudsak av gräsmarker.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Wardak (provins)
Berg i Afghanistan 2000 meter över havet eller högre